Ладислав Шмид  (; 1 февраля 1986, Фридлант, Чехословакия) — чешский хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком клуба «Били Тигржи».

Карьера

Клубная Карьера 
Ладислав Шмид является воспитанником Либерецкого хоккея, играл за молодежную команду «Били Тигржи», начиная с сезона 2001—2002. За основную команду Били Тигржи дебютировал в сезоне 2002—2003. Продолжал играть в клубе «Били Тигржи» до сезона 2004—2005. На драфте НХЛ 2004 года был выбран под общим 9-м номером клубом «Майти Дакс оф Анахайм».

После того, как в сезоне 2005—2006 перебрался играть в Америку, Шмид заиграл за фарм-клуб «могучих уток» «Портленд Пайретс». 3 июля 2006 «Анахайм Дакс» и «Эдмонтон Ойлерз» договорились об обмене, по условию которого в состав «уток» перешёл Крис Пронгер, а взамен «нефтяники» получили Ладислава Шмида, Джоффри Лупула и драфт-пики. В тренировочном лагере «Эдмонтона» Шмид проявил себя уверенно и провел сезон 2006-2007 в основе «нефтяников». Однако уже в следующем сезоне Шмид не смог закрепиться в основе клуба из Эдмонтона и был вынужден провести начало сезона в клубе АХЛ «Спрингфилд Фэлконс», за который он провел 8 игр перед возвращением в основу «Ойлерз». В октябре 2009 Шмид заболел свиным гриппом, это подтвердили представители клуба.

«Эдмонтон Ойлерз» 1 апреля 2013 года продлил контракт с Ладиславом Шмидом на 4 года на общую сумму 14 миллионов долларов ($ 3,5 млн в среднем в сезон). Однако уже в ноябре 2013 «Эдмонтон» обменял Шмида и вратаря  в стан заклятого врага «Калгари Флэймз» на центрфорварда Романа Горака и вратаря , чтобы уменьшить зарплатную ведомость и подписать Илью Брызгалова. Из-за постоянных травм карьера Шмида была под угрозой, он был вынужден полностью пропустить сезон 2016/17, после чего вернулся в Чехию, где играет в Экстралиге за клуб из родного города Либерец. Является рекордсменом чешской Экстралиги по количеству игрового времени за одну игру (35 минут и 45 секунд).

Статистика

Клубная карьера 
 Последнее обновление: на конец сезона 2020/21

Достижения 
 Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2004, молодёжного чемпионата мира 2005 и чешской Экстралиги 2005
 Серебряный призёр чешской Экстралиги 2019 и 2021

Семья 
Его отец, Ладислав Шмид (род.24.05.1938 г.) известный в прошлом чехословацкий хоккеист, пятикратный чемпион Чехословакии, бронзовый призёр Олимпийских игр 1964 года и серебряный призёр чемпионата мира 1966 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации 
 Профиль на официальном сайте НХЛ 
 Профиль на сайте ХК «Били Тигржи» 
 Ладислав Шмид  — профиль на сайте hockeydb.com
 Ладислав Шмид  — профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки ХК «Бенатки-над-Йизероу»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Задрафтованные ХК «Анахайм Дакс»